Wichel steht für:
 Wichel (St. Niklaus), Weiler der Gemeinde St. Niklaus im Kanton Wallis, Schweiz

Personen: 
 Christoph Balduin von Ledebur zu Wichel und Perutz († 1788), Domherr in Münster 
 Philippe van Wichel (1614–1675),  Komponist, Violinist und Zinkenist in den Spanischen Niederlanden